Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир, обыграв в финале Новака Джоковича. Для 25-летнего россиянина этот титул стал первым на турнирах Большого шлема и 13-м в профессиональной карьере. Медведев — стал третьим чемпионом «мэйджора» из России. Ранее это достижение дважды покорялось Евгению Кафельникову и Марату Сафину. Таким образом, титул Медведева стал пятым для российских теннисистов. Кроме того, Медведев — второй представитель России, одержавший победу на турнире в Нью-Йорке (единственная победа российских теннисистов была на счету Сафина в 2000 году).

Новак Джокович в случае победы на Открытом чемпионате США мог стать рекордсменом по числу выигранных титулов на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде, обойдя по этому показателю Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Кроме того, сербский теннисист имел возможность выиграть все четыре «мэйджора» в рамках одного сезона (подобное достижение в мужском одиночном разряде покорялось Дону Баджу (1938) и дважды Роду Лейверу — в 1962 и 1969 годах).

Прошлогодний чемпион Доминик Тим не защищал титул, в августе австриец отказался от участия в турнире и досрочно завершил сезон из-за травмы запястья.

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, как и в 2020 году, пропускают турнир в Нью-Йорке. Причиной отсутствия 20-кратных чемпионов «мэйджоров» стали травмы.

Ботик ван де Зандсхулп стал первым за 17 лет четвертьфиналистом турнира серии Большого шлема из Нидерландов. Последним на тот момент представителем королевства, сыгравшим в 1/4 финала «мэйджора», являлся Шенг Схалкен, который уступив на Уимблондском турнире Энди Роддику. Ван де Зандсхулп — первый с 2008 года участник четвертьфинала Открытого чемпионата США, успешно преодолевший квалификационный отбор (прежде это достижение покорилось люксембуржцу Жилю Мюллеру).

Даниил Медведев стал первым в истории российским теннисистом, дошедшим до финала в двух турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде за один сезон.

Посев 

  Новак Джокович (финал)
  Даниил Медведев (титул)
  Стефанос Циципас (третий круг)
  Александр Зверев (полуфинал)
  Андрей Рублёв (третий круг)
  Маттео Берреттини (четвертьфинал)
  Денис Шаповалов (третий круг)
  Каспер Рууд (второй круг)
  Пабло Карреньо Буста (первый круг)
  Хуберт Хуркач (второй круг)
  Диего Шварцман (четвёртый круг)
  Феликс Оже-Альяссим (полуфинал)
  Янник Синнер (четвёртый круг)
  Алекс де Минор (первый круг)
  Григор Димитров (второй круг; отказ)
  Кристиан Гарин (второй круг)

<ol start=17>
  Гаэль Монфис (третий круг)
  Роберто Баутиста Агут (третий круг)
  Джон Изнер (первый круг)
  Лоренцо Сонего (первый круг)
  Аслан Карацев (третий круг)
  Райли Опелка (четвёртый круг)
  Уго Эмбер (первый круг)
  Дэниел Эванс (четвёртый круг)
  Карен Хачанов (первый круг)
  Кэмерон Норри (первый круг)
  Давид Гоффен (первый круг)
  Фабио Фоньини (первый круг)
  Алехандро Давидович Фокина (первый круг)
  Марин Чилич (первый круг; отказ)
  Александр Бублик (второй круг)
  Филип Краинович (первый круг)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Дженсон Бруксби (четвёртый круг)
  Эмилио Нава (первый круг)
  Брендон Накаcима (второй круг)
  Сэм Риффис (первый круг)
  Макс Пёрселл (первый круг)

<ol start=6>
  Джек Сок (третий круг)
  Закари Свайда (второй круг)
  Эрнесто Эскобедо (второй круг)
  Филипп Кольшрайбер [PR] (второй круг)

Победители квалификационного отбора (Q) и лаки-лузеры (LL) 

  Кантен Алиc (первый круг)
  Петер Гоёвчик (четвёртый круг)
  Евгений Донской (первый круг)
  Ботик ван де Зандсхулп (четвертьфинал)
  Максим Кресси (второй круг)
  Джем Илькель (первый круг)
  Иво Карлович (первый круг)
  Хенри Лааксонен (третий круг)
  Камиль Майхшак (первый круг)
  Максимилиан Мартерер (первый круг)

<ol start=11>
  Алекс Молчан (третий круг)
  Антуан Оан (первый круг)
  Оскар Отте (четвёртый круг)
  Хольгер Руне (первый круг)
  Марко Трунгеллити (второй круг)
  Кристофер Юбэнкс (первый круг)
  Михаил Кукушкин [LL] (первый круг)
  Бернабе Сапата Миральес [LL] (второй круг)
  Юити Сугита [LL] (первый круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Взрослые